Церковь Святой Богородицы () — армянская церковь в центральной части города Цхинвал. Церковь пострадала в ночь с 7 по 8 августа 2008 года во время бомбёжек. Перед храмом устроена небольшая площадь.

По некоторым данным, сегодня церковь используется как осетинская православная. Члены армянского общества Южной Осетии направили письмо Католикосу всех армян Гарегину II с просьбой о содействии в открытии прихода Армянской Апостольской Церкви в Цхинвале, также в письме содержится просьба направить в Южную Осетию священника для духовного окормления верующих армян.

История 

Церковь Святой Богородицы была построена в 1718 году. С юга, около двери, имеется надпись на большом камне, с помощью которой церковь можно датировать и узнать имена ктиторов: Кайхосро и Парсадан, сыновья Георгия, и Гиви, сын Кайхосро. Церковь является купольной. Была возведена из кирпича и камня. В кладку фасадных стен утоплены большие кресты, а арки купола храма создают его яркий облик.

Август 2008 
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года во время боёв за Цхинвал храм пострадал, лишь часть фундамента оказалась в трещинах, а в 15 метрах от него прямым попаданием разрушены подсобные помещения, а также были разрушены верхние части строений.

Галерея

См. также 
 Список армянских храмов Грузии
 Грузинская епархия ААЦ
 Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)

Примечания

Ссылки 
 Цхинвал подсчитывает уничтоженные культурные ценности
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы
 Российская газета

Армянские храмы Грузии
Армянские храмы XVIII века
Храмы, построенные в 1718 году
Здания и сооружения Цхинвала
Культовые сооружения Южной Осетии
Христианство в Южной Осетии
Культура Цхинвала